Air Leap steht für folgende Fluggesellschaften:

 Air Leap (Norwegen), ehemalige norwegische virtuelle Fluggesellschaft mit Sitz in Oslo
 Air Leap (Schweden), eigentlich Air Leap Aviation AB (früher Air Large European Aviation Project AB), ehemalige schwedische Regionalfluggesellschaft mit Sitz in Stockholm